Anyag, filozófiai, bölcseleti fogalom
Anyag, fizikai, természettudományi fogalom